Makhous ist der Familienname folgender Personen:

 Ibrahim Makhous (1925 oder 1928–2013), syrischer Staatsmann
 Monzer Makhous (* 1946), syrischer Diplomat